2010:
 2010 год
 2010 год до н. э.
 2010 (число)
 2010: Одиссея Два 
 Космическая одиссея 2010
 2010 — 16 серия 4 сезона сериала «Звёздные врата: SG-1»
 2010 (сингл Animal ДжаZ)
 NGC 2010 — рассеянное звёздное скопление в созвездии Столовая Гора.